El Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos Aegis (Aegis BMD o ABMD) es un programa de la Agencia de Defensa de Misiles de Estados Unidos perteneciente al Departamento de Defensa y desarrollado para proporcionar una defensa contra misiles balísticos. Es parte de la estrategia nacional de defensa antimisiles de Estados Unidos. Aegis BMD (también conocido como Midcourse base-Sea) está diseñado para interceptar misiles balísticos tras su lanzamiento y antes de la reentrada.

Permite a los buques de guerra derribar misiles balísticos enemigos, mediante la ampliación del Sistema de Combate Aegis con la adición del radar AN/SPY-1 y tecnologías del Misil Standard. Los buques equipados con Aegis BMD pueden transmitir su información de detección de blancos en el sistema Midcourse Defensa Ground -Based y, si es necesario, afrontar posibles amenazas utilizando el misil SM -2 o SM- 3.

El sistema actual utiliza el sistema de armas Lockheed Martin Aegis y el Raytheon RIM-161 Misil Estándar 3 (SM-3). Subcontratistas notables y expertos técnicos incluyen Boeing, Alliant Techsystems (ATK), Honeywell, Naval Surface Warfare Center, Centro de Sistemas SPAWAR, Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, y el Laboratorio Lincoln (Lincoln Lab) del Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Historia y desarrollo técnico

Origen 

El esfuerzo actual para desplegar el sistema Aegis de defensa contra misiles balísticos (ABMD) comenzó a mediados de la década de 1980 como parte de la Iniciativa de Defensa Estratégica (SDI siglas en inglés de Strategic Defense Initiative) del presidente Ronald Reagan . El plan de SDI fue inicialmente para un sistema de cañón de riel basado en el espacio. Sin embargo, debido a las limitaciones tecnológicas, el sistema se transforma en un sistema basado en superficie conocida como el Proyectil Ligero Exo-atmosférico (LEAP). La prueba original de la LEAP se realizó como parte del programa del Ejército.

Más tarde, SDIO trabajó con la Armada para probar el LEAP en el misil Terrier. El programa de demostración del misil Terrier LEAP duró desde 1991 a 1995 y consistió en cuatro pruebas de vuelo. Dos de ellas eran pruebas de intercepción que tuvieron lugar a principios de 1995; ambas pruebas fallan en la intercepción: el primero tenía un error de software en la segunda etapa, el segundo tenía un detonador (interruptor pirotécnico para conectar la alimentación) en el vehículo de colisión cinética que se montó al revés y no disparó.

AEGIS terrestre 

También está previsto un componente terrestre Aegis. Este consistiría en equipos, comúnmente utilizados por la Marina, desplegados en instalaciones en tierra. Tal sistema incluiría radares SPY-1 y una batería de misiles Standard-3. Los planes de la administración Obama consideraron dos sitios: el primero en Deveselu, Rumanía en 2015 y el segundo en Polonia en 2018. En 2020, ambos contarán con las últimas versiones de programas informáticos de Aegis BMD y la última versión del SM-3. Algunas de las instalaciones de radar se colocarán en Turquía, en una fecha futura.

Referencias 

Misiles de Estados Unidos
Misiles antibalísticos
Guerra antiaérea